

Astronomia 
1186 Turnera – asteroide della fascia principale

Botanica 
 Turnera – genere di piante della famiglia Turneraceae (assegnato alle Passifloraceae secondo la classificazione APG)